

Sigle 

 FREDI, Fondation pour la Recherche d'Enfants Disparus, International.

Personnalités

Prénom

Patronyme 

 Bartolo di Fredi ou Manfredi De Battilori (1330-1410), peintre italien ;
 Luigi Freddi (1895-1977), journaliste et homme politique italien.

Pseudonyme 
 Fredi (1942-2021), chanteur, acteur et présentateur de télévision finnois.

Divers 
 Hylodes fredi est une espèce d'amphibiens.